The Countess – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
The Countess – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Vitagraph Company of America
La contessa (The Countess) – film del 2009 diretto da Julie Delpy